Фёдор Александрович Ушаков (1768 или 1769 — 1841) — генерал-майор, .

Биография 
Родился в 1768 или 1769 году. В военную службу записан в 1771 году в один из армейских пехотных полков.

В 1800 году произведён в генерал-майоры и 2 апреля того же года назначен шефом Сенатского полка. 29 марта 1803 года этот полк был переформирован в Литовский мушкетёрский.

В 1806 году Ушаков с полком выступил в Восточную Пруссию, где началась война с Францией. 27 января 1807 года он был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 706 по кавалерскому списку Судравского и № 1720 по списку Григоровича — Степанова)

После выздоровления вернулся к шефским обязанностям; в 1808—1809 годах принимал участие в войне против Швеции и 28 января 1809 года был награждён золотой шпагой с алмазными украшениями и надписью «За храбрость».

После переформирования в октябре 1810 года Литовского мушкетёрского полка в 33-й егерский, 26 ноября 1810 года Ушаков был переведён на гражданскую службу и в 1816 году переименован в тайные советники. С 1821 по 1831 год был главноприсутствующим в Московской Оружейной палате. Впоследствии получил чин действительного тайного советника.

Скончался в Москве  года, похоронен на Ваганьковском кладбище; могила утрачена. Жена, Ольга Ивановна, умерла  1870 года.

Примечания

Источники 
 Азбучный указатель имён русских деятелей для русского биографического словаря А. А. Половцова. Ч. 2: М—Ө. // Сборник Императорского Русского исторического общества. Том LXII. — , 1887
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. II: Л—Я. — , 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены
Персоналии:Оружейная палата Московского Кремля